Menadier ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Menadier (1854–1939), deutscher Numismatiker, Direktor des Berliner Münzkabinetts
 Sein Sohn: Karl Menadier (1889–1914), deutscher Numismatiker
 Seine Tochter: Dorothea Menadier (1891–19??), deutsche Numismatikerin